Страда:
 Страда — Напряжённая летняя работа в период косьбы, жатвы и уборки хлеба.
 Страда, Витторио — итальянский литературовед и переводчик-славист.